L'Adoration des mages est l'épisode biblique que Pierre-Paul Rubens a le plus représenté. Hans Devisscher en a compté dix versions ; Michael Jaffé en dénombre quinze. Les plus célèbres sont :

Notes et références 

Adoration des mages dans la peinture
Tableau de Pierre Paul Rubens
Noirs dans la peinture